Le Collier (titre original :  ou ) est une nouvelle de science-fiction et de fantasy d'Ursula K. Le Guin parue aux États-Unis dans  en . Elle est publiée pour la première fois en France en 1972 comme introduction au roman Le Monde de Rocannon. Elle a été de nouveau publiée en France en 1978 sous le titre Le Collier de Semlé. Elle fait partie d'un cycle intitulé le Cycle de l'Ekumen.

Résumé 
Dans cette nouvelle, nous découvrons un monde médiéval en transformation dû à l'apparition des Seigneurs des Étoiles. Semlé, femme d'un prince ruiné, veut retrouver le collier de ses ancêtres pour redorer le blason de son mari. Elle rentre en contact avec une race de troglodytes, les Argiliens (Clayfolk en version ogiginale), avancés dans leur technologie grâce aux Seigneurs des Étoiles, qui leur ont donné des outils fascinants. Loin de repousser Semlé, les troglodytes lui proposent d'aller faire sa demande auprès des mystérieux Seigneurs des Etoiles. Incapable de voir le piège qu'on lui tend, Semlé accepte : au terme d'un voyage effrayant, elle rencontre Rocannon, un historien, qui accède à sa demande et lui remet le collier, exposé dans un musée intergalactique. À son retour, elle se précipite chez les siens, et elle comprend que son voyage, qui ne lui a pris que quelques jours, a duré ici-bas 16 ans, son mari est mort à la guerre, sa fille est une femme et sa belle-sœur est une femme âgée, décalage dû au phénomène de la dilatation du temps... qui conduit à une fin tragique.

Publications

Publications aux États-Unis 
La nouvelle  a été écrite en 1963 et publiée dans  en . Lors de sa publication en 1975 dans le recueil Aux douze vents du monde, elle a été renommée .

Publications en France 
 Le Collier, dans Le Monde de Rocannon / Planète d'exil / La Cité des illusions, OPTA,  , traduction Jean Bailhache.

Cette édition dispose d'une introduction d'Ursula K. Le Guin, nommée  La Nébuleuse du crabe, la paramécie et Tolstoï, traduite par Michel Demuth.
 Le Collier de Semlé, dans Le Livre d'or de la science-fiction : Ursula Le Guin, Pocket , 1978  et 1982 ; réédité dans Étoiles des profondeurs 
 Le Collier de Semlé, dans Nouvelles des siècles futurs, Omnibus, 2004 
 Le Collier de Semlé, Souffle du rêve,  , 2007 
 Le Collier de Semlé, dans Aux douze vents du monde, Le Bélial', 2018

Annexes

Articles connexes 
 Le Monde de Rocannon
 Cycle de l'Ekumen

Liens externes 
 

Nouvelle d'Ursula K. Le Guin
Ekumen
Nouvelle américaine parue en 1964
Nouvelle de science-fiction américaine
Nouvelle de fantasy américaine
1964 en science-fiction
1964 en fantasy